Sztephanosz, az ókorban több, kevéssé ismert író, jogász, valamint más görög területen élő személy neve.

 Sztephanosz, Antiphanész vagy Alekszisz fia, az attikai újkomédia költője, aki Philolakón című drámájában kigúnyolta az athéniakat, hogy külsőségekben utánozzák a spártaiakat. Athénaiosz tesz említést róla.
 Sztephanosz, rétor, Arisztotelész Retorika című munkájához írt egy kommentárt. A Szuda-lexikon keletkezése után élt, mivel iratában hivatkozik rá.
 Sztephanosz, jogász, Tribonianus segítője volt a Pandekták elkészítésekor, amelyekhez egy görög parafrázist készített.
 Sztephanosz, Makuria és Nobadia királya 1027 körül

Források